NCSA Mosaic (или просто Mosaic  — «Мозаичный») — веб-браузер с графическим интерфейсом пользователя и функцией клиента для более ранних интернет-протоколов, таких как FTP, NNTP и Gopher; за поддержку нескольких интернет-протоколов он и получил своё название. Основными разработчиками браузера были Марк Андрессен и Эрик Бина, работавшие в Национальном центре суперкомпьютерных приложений Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн. Разработка браузера началась в конце 1992 года, а в 1993 году были выпущены версии для Unix, Windows, Amiga и Mac.

Его интуитивно понятный интерфейс, надёжность, наличие версии под Microsoft Windows, доступность для бесплатной загрузки, простота установки способствовали его широкой популярности в интернете. Mosaic также был первым браузером, который отображал изображения в тексте, а не в отдельном окне.

Появление браузера считается одной из важнейших вех становления Всемирной паутины, поскольку он обеспечил её популяризацию благодаря доступности широкому слою пользователей персональных компьютеров. «Есть две эпохи интернета — до Mosaic и после. Комбинация web-протоколов Тима Бернерса-Ли, обеспечивших соединение, и браузера Марка Андриссена, предоставившего великолепный интерфейс, была взрывом. За двадцать четыре месяца интернет превратился из неизвестности в абсолютную повсеместность».

Идеи, положенные в основу NCSA Mosaic, получили развитие в браузерах Netscape Navigator и Internet Explorer, а также ряде не получивших распространение коммерческих браузеров, в том числе Air Mosaic, Infomosaic, Fujitsu. Работа по развитию Mosaic была прекращена 7 января 1997 года.

История 
После того, как Дэвид Томпсон попробовал в действии браузер ViolaWWW, он продемонстрировал его группе разработчиков программного обеспечения NCSA. Марк Андриссен и Эрик Бина первоначально разработали и запрограммировали NCSA Mosaic для юниксовской X Window System под названием xmosaic. Затем, в декабре 1991 года, был принят законопроект Гора, созданный и внесённый тогдашним сенатором и будущим вице-президентом Альбертом Гором, который обеспечил финансирование проекта Mosaic. Разработка началась в декабре 1992 года. Марк Андриссен объявил о проекте 23 января 1993 года.

Первый альфа-релиз (под номером 0.1 a) был опубликован в июне 1993 года, а первый бета-релиз (под номером 0.6 b) последовал вскоре после этого в сентябре 1993 года. В том же месяце были выпущены адаптации для Microsoft Windows и Macintosh. Адаптация Mosaic для Commodore Amiga стала доступна в октябре 1993 года. NCSA Mosaic for Unix (X-Windows) версия 2.0 была выпущена 10 ноября 1993 года. Версия 1.0 для Microsoft Windows была выпущена 11 ноября 1993 года.

Вскоре Марк Андриссен, лидер команды, разработавшей Mosaic, покинул NCSA. Вместе с Джеймсом Кларком, одним из основателей Silicon Graphics, Inc. (SGI), и ещё четырьмя бывшими студентами и сотрудниками Иллинойсского университета он в апреле 1994 года основал компанию Mosaic Communications Corporation, впоследствии переименованную в Netscape Communications Corporation. Применяя опыт работы над Mosaic, они создали новый браузер Netscape Navigator, первый выпуск которого состоялся 15 декабря 1994 года.

В 1994 году появился первый коммерческий продукт, включавший в себя Mosaic: SCO Global Access, модифицированная версия открытой настольной версии Unix, которая служила интернет-шлюзом.

Популярность Mosaic в качестве отдельного браузера начала снижаться с момента выхода Netscape Navigator в декабре 1994 году. Это было отмечено в то время в «The HTML Sourcebook: The Complete Guide to HTML»: «Netscape Communications разработала совершенно новый WWW-браузер Netscape, который имеет значительные усовершенствования по сравнению с оригинальной программой Mosaic». В августе 1995 года вышел Internet Explorer 1.0, основанный на коде Mosaic, после чего морально устаревший NCSA Mosaic уже не мог составить им достойную конкуренцию.

Работа по развитию Mosaic была прекращена 7 января 1997 года. К 1998 году база пользователей Mosaic практически полностью испарилась, поскольку они перешли на другие веб-браузеры.

Лицензирование 
Условия лицензирования для NCSA Mosaic были щедрыми для проприетарной программы. В целом некоммерческое использование было бесплатным для всех версий с определёнными ограничениями. Кроме того, к версии X Window System/Unix был публично предоставлен исходный код. Исходный код для других версий был доступен после подписания соглашений. Несмотря на постоянные слухи об обратном, Mosaic никогда не выпускался в качестве программного обеспечения с открытым исходным кодом во время своего короткого доминирования в качестве основного браузера; всегда существовали ограничения на допустимое использование без оплаты.

По состоянию на 1993 год держателями лицензий являлись:

 Amdahl Corporation
 Fujitsu Limited (продукт: Infomosaic, японская версия Mosaic. Цена: 5000 Yen (приблизительно 50 US $)
 Infoseek Corporation (продукт: некоммерческий Mosaic. Может использовать Mosaic как часть коммерческой базы данных)
 Quadralay Corporation (потребительская версия Mosaic. Также с помощью мозаики в справке и информация о продукте, GWHIS. Цена: 249 US $)
 Quarterdeck Office Systems Inc.
 Santa Cruz Operation Inc. (Продукт: включение Mosaic в «SCO Global Access», коммуникационный пакет для машин Unix, который работает с открытым сервером SCO. Запускает графическую службу электронной почты и обращается к группам новостей.)
 SPRY Inc. (Продукция: услуги связи: Air Mail, Air News, Air Mosaic и т. д. Также производим интернет в коробке с O’Reilly & Associates. Цена: 149—399 US $ за серию.)
 Spyglass, Inc. (Продукт: перелицензирование на других поставщиков. Подписал сделку с Digital Equipment Corp. на поставку Mosaic на все его машины).

Технические особенности 
Роберт Рид отмечает, что команда Андриссена надеялась «исправить многие недостатки очень примитивных прототипов, которые тогда плавали по интернету. <…> студенты Иллинойсского университета сделали два ключевых изменения в веб-браузере, благодаря которым он многократно увеличил свою привлекательность: они добавили графику туда, где был скучный текст на основе программного обеспечения, и, самое главное, они портировали программное обеспечение с так называемых Unix’овских компьютеров, которые пользовались популярностью только в технических и академических кругах, на операционную систему Windows, которая использовалось на более чем 80 процентах компьютеров в мире, особенно в персональных и коммерческих компьютерах». Изначально написанный под Unix, он был адаптирован для Windows, Amiga и Mac.

NCSA Mosaic был основан на библиотеке libwww и, таким образом, поддерживал широкий спектр интернет-протоколов, включённых в данную библиотеку: Archie, FTP, gopher, HTTP, NNTP, telnet, WAIS.

Mosaic не был первым веб-браузером для Microsoft Windows, таковым был малоизвестный Cello Томаса Брюса. Помимо отображения изображений, встроенных в текст, а не в отдельное окно, исходный набор функций Mosaic был не больше, чем у браузеров, на основе которых он был смоделирован, таких как ViolaWWW. Но Mosaic был первым браузером, написанным и поддержанным командой штатных программистов, был надёжным и достаточно простым для новичков, был прост в установке, имел интуитивно понятный интерфейс. Все ссылки подсвечивались синим и подчёркивались, чтобы их было легко найти, а в панели сверху были кнопки для перехода назад и вперёд. Встроенная графика, как сообщается, оказалась чрезвычайно привлекательной.

Последняя версия (Mosaic 3.0) имеет встроенные e-mail- и ftp-клиенты, но не поддерживает JavaScript и анимированные GIF-файлы.

Влияние и значение 
Mosaic был веб-браузером, который привёл к интернет-буму 1990-х годов. Как отмечал Роберт Рид, Mosaic преобразовал сферу привлекательности интернета, расширив её «с нишевого использования в технической области до массовой». Другие браузеры, существовавшие в то время, в частности, Erwise, ViolaWWW, MidasWWW и tkWWW, не оказали такого же влияния, как Mosaic, на общественное использование Интернета.

В октябрьском выпуске журнала Wired за 1994 год Гари Волф отмечал в статье под названием «(Вторая фаза) революции уже началась: не смотрите сейчас, но Prodigy, AOL и CompuServe внезапно устарели — и Mosaic находится на пути к тому, чтобы стать стандартным интерфейсом в мире».

Когда дело доходит до разрушения парадигмы, удовольствие — не самая главная вещь. Это та самая вещь. Если это звучит неправильно, посмотрите на Mosaic. Mosaic — это знаменитый графический «браузер», который позволяет пользователям путешествовать по миру электронной информации с помощью интерфейса «укажи-и-щелкни». Очаровательный внешний вид Mosaic побуждает пользователей загружать свои собственные документы в сеть, включая цветные фотографии, звуковые фрагменты, видеоклипы и гипертекстовые «ссылки» на другие документы. Перейдя по ссылкам — нажмите, и появится связанный документ — вы можете путешествовать по онлайн-миру по прихоти и интуиции. Mosaic — не самый прямой способ поиска информации в интернете. И не самый мощный. Это просто самый приятный способ, и за 18 месяцев, прошедших с момента своего выхода, Mosaic вызвал ажиотаж и коммерческую энергию, беспрецедентную в истории Сети.

Дэвид Хадсон отмечал:
Реализация Mosaic Марком Андриссеном, основанная на работах Бернерса-Ли и предшествовавших ему теоретиков гипертекста, в целом признана началом [всемирной] паутины в том виде, как она теперь известна. Mosaic, первый веб-браузер, завоевавший популярность в Сети, был выпущен в 1993 году и стал общедоступным. Прилагательное феноменальный, которым так часто злоупотребляют в этой отрасли, действительно применимо к … «взрыву» в росте паутины после того, как Mosaic появился на сцене. Начиная с почти ничего темпы роста интернета (цитируемые в прессе) колебались на уровне десятков тысяч процентов в течение смехотворно коротких периодов времени, не были настоящим сюрпризом.

В конечном счёте веб-браузеры, такие, как Mosaic, стали убийственными приложениями 1990-х годов. Веб-браузеры были первыми, кто принёс графический интерфейс к поисковым инструментам растущего богатства распределённых информационных услуг Интернета. Руководство середины 1994 года перечисляет Mosaic наряду с традиционными текстовыми инструментами поиска информации того времени, Archie и Veronica, Gopher и WAIS, но Mosaic быстро охватил и вытеснил их всех. Джозеф Хардин, директор группы NCSA, в рамках которой разрабатывалась Mosaic, сказал, что в середине 1994 года загрузка составляла до 50 000 в месяц.

В ноябре 1992 года в мире насчитывалось двадцать шесть веб-сайтов, и каждый из них привлекал внимание. Когда Mosaic был выпущен в 1993 году, он имел страницу What’s New, куда в день добавлялось около одной новой ссылки. Это было время, когда доступ к интернету быстро расширялся за пределами его прежней области научных кругов и крупных промышленных научно-исследовательских институтов. Тем не менее, именно наличие построенных на основе Mosaic графических браузеров привело к взрывному росту сети до более чем 10 000 сайтов к августу 1995 года и нескольким миллионам — к 1998 году.

Ответвления и потомки 
Хотя в разработке Netscape Navigator участвовали многие из оригинальных авторов Mosaic, Netscape Navigator намеренно не имел общего кода с Mosaic. Потомком кода Netscape Navigator является Mozilla Firefox.

Spyglass, Inc. приобрёл лицензию на технологию и товарные знаки NCSA для создания собственного веб-браузера, но никогда не использовал исходный код NCSA Mosaic. Microsoft приобрела лицензию на Spyglass Mosaic в 1995 году за 2 миллиона долларов США, изменила его и переименовала в Internet Explorer. После более позднего аудиторского спора Microsoft заплатила Spyglass 8 млн долларов. В руководстве пользователя The HTML Sourcebook: The Complete Guide to HTML 1995 года, в частности, говорится в разделе «ближайшие достопримечательности», что Internet Explorer «будет основан на программе Mosaic». Браузер Internet Explorer до выхода 7-й версии был основан на исходном коде NCSA Mosaic, этот факт отражён в диалоговом окне браузера «О программе». Internet Explorer 7 был проверен корпорацией Майкрософт, чтобы убедиться, что он не содержит кода Mosaic.

После того как NCSA прекратила работу над Mosaic, разработка NCSA Mosaic для исходного кода системы X Window была продолжена несколькими независимыми группами. Эти независимые усилия в области развития включают mMosaic (multicast Mosaic), который прекратил своё развитие в начале 2004 года, и Mosaic-CK и VMS Mosaic.

VMS Mosaic, версия, специально предназначенная для операционной системы OpenVMS, была одной из самых долгих попыток поддерживать Mosaic. Используя поддержку VMS, уже встроенную в оригинальную версию, куда Бьорн Нильссон летом 1993 года портировал Mosaic 1.2 на VMS, разработчики включили значительную часть HTML-движка от mMosaic последней, 4.2 версии. VMS Mosaic поддерживал HTML 4.0, OpenSSL, куки и различные форматы изображений, включая GIF, JPEG, PNG, BMP, TGA, TIFF и JPEG 2000. Браузер работал на платформах VAX, Alpha и Itanium.

Ещё одним долгоживущим вариантом Mosaic был Mosaic-CK, разработанный Кэмероном Кайзером. Его последний релиз (версия 2.7ck9) вышел 11 июля 2010 года; технический релиз с незначительными исправлениями совместимости (версия 2.7ck10) был выпущен 9 января 2015 года, а затем ещё один (2.7ck11) в октябре 2015 года. Заявленная цель проекта — «Lynx с графикой» — и работает на Mac OS X, Power MachTen, Linux и других совместимых Unix-подобных ОС.

В 2010 году код NCSA Mosaic 2.7 был адаптирован для работы в современных Linux-дистрибутивах.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница NCSA Mosaic
 NCSA Mosaic портирован для современных Linux дистрибутивов

Браузеры